Bořetice est un toponyme qui peut désigner :

Bořetice, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Bořetice, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie